

Самаєвка — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Самаєвка — селище, Ковилкінський район, Мордовія

Див. також 
 Нова Самаєвка
 Стара Самаєвка